Cijantung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Cijantung, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kelurahan Cijantung, administrativ by, Jakarta, 

Robotskapade Indonesienförgreningar